Adro — elemento arquitetônico de igrejas
Adro (Itália) — comuna italiana da província de Bréscia, Lombardia
Adro (mitologia) — integrante da mitologia africana

Outros
 Adro do Bom Jesus — em Braga, Portugal
 Casa do Adro (Trevões) — exemplar arquitônico de Portugal

Desambiguações de topônimos